Владимир Яковлевич Лазарев (настоящая фамилия Лазарев-Мильдон, род. 26 января 1936 года, Харьков) — русский поэт, прозаик и публицист, историк культуры, автор многих книг, написанных в разных жанрах. Автор текстов для ряда эстрадных песен, в том числе автор слов марша «Прощание славянки». Живёт в Сан-Франциско (штат Калифорния). Член Союза писателей СССР (1963).

Биография 
Сын Якова Лазаревича Лазарева-Мильдона (настоящая фамилия Мильдон, 1900—?), уроженца Одессы. Составитель ряда поэтических антологий, московских сборников «День поэзии» 1981 и 1986 годов. Печатался в журналах «Вестник русского христианского движения», «Новый журнал». Многие его стихи были положены на музыку и стали широко известными песнями, в частности, песня «Мне приснился шум дождя» на музыку Евгения Доги, написанная после рассказа Виталия Севастьянова о том, что ему на орбите чудился шум дождя и запах мокрой травы, и принесшая всесоюзную популярность её исполнительнице Надежде Чепраге (в дуэте с Владиславом Конновым на «Песне-77» и «Голубом огоньке») стала своеобразным гимном космонавтов.

Общественная деятельность 
 Председатель Совета содействия библиотечному делу Советского фонда культуры (с 1988).
 Председатель Общественного комитета спасения Российской государственной библиотеки (1995).
 Инициатор создания научно-просветительского общества «Лосевские беседы» и Центра русской религиозно-философской мысли «Дом А. Ф. Лосева».
 Член Попечительского совета музеев Л. Н. Толстого в России.

Песни 
 А я болею за «Динамо» (Л. Лядова) — Людмила Лядова
 Белая черёмуха (Л. Лядова) — Сергей Захаров, Ренат Ибрагимов
 Без вины виноватые (Л. Лядова) — Эмин Бабаев
 Берёзы (М. Фрадкин) — Геннадий Белов, Николай Гнатюк, Владимир Трошин, КрАПП
 Будет радуга (Е. Жарковский) — Людмила Зыкина
 Вальс Людмила (Л. Лядова) — Людмила Лядова и Виктор Арбузов
 Возвращение любви (В. Рубашевский) — Мария Лукач
 Всегда со мной моя Россия (С. Туликов) — Геннадий Белов
 Встречи и прощания (А. Цфасман) — Муслим Магомаев
 Давай помолчим (Е. Жарковский) — Клавдия Шульженко
 Дальние дали (Е. Дога) — Алла Пугачёва
 Долгое лето (П. Аедоницкий) — Лев Лещенко, Тамара Миансарова, Нина Пантелеева
 Есть ли память у любви (Е. Жарковский) — Геннадий Белов
 Ещё раз о письмах (А. Экимян) — Майя Кристалинская
 Женщина (Л. Лядова) — Ксения Георгиади, Валентина Дворянинова, Алла Иошпе и Стахан Рахимов, Майя Кристалинская, Анна Литвиненко, Людмила Лядова, Галина Невара, Нина Пантелеева, Валентина Толкунова
 Живи, Москва (Л. Лядова) — Владимир Трошин
 Здравствуй, «Спутник» (П.Аедоницкий) — вокальный квартет «Аккорд»
 Земная красота (Л. Лядова) — Т.Духнич, Евгений Поликанин, Заур Тутов
 Как не любить мне эту землю (В. Левашов) — Людмила Зыкина, Алексей Покровский, Александра Стрельченко
 Кодры Молдовы (Е. Дога) — Надежда Чепрага
 Крымский вечер (Ю. Саульский) — София Ротару
 Листопад (С. Туликов) — Майя Кристалинская
 Любовь к Отчизне (В. Левашов) — Юрий Богатиков
 Любовь не гаснет первая (М. Фрадкин) — Олег Ухналёв
 Мальчишкам снятся бригантины (В. Махлянкин) — Вадим Мулерман
 Маршал Жуков (Л. Лядова) — Людмила Лядова, Владимир Трошин
 Мне приснился шум дождя (Е. Дога) — Надежда Чепрага и Владислав Коннов
 Мой город (Е. Дога) — София Ротару
 Морская невеста (Е. Жарковский) — Валентина Толкунова
 Московская метель (Е. Жарковский) — Светлана Резанова
 Мужество (Я. Френкель) — Игорь Сластенко
 Мы люди ленинского века (С. Туликов) — Артур Эйзен
 На семи ветрах (М. Фрадкин) — Людмила Зыкина
 На твоём пути (Г. Фиртич) — Вера Артюх
 Не горюй, подруженька (Л. Лядова) — Людмила Лядова
 Не остуди своё сердце, сынок (В. Мигуля) — Юрий Богатиков, Ярослав Евдокимов, Лев Лещенко, Виктор Мамонов
 Ночной разговор (М. Фрадкин) — Людмила Гурченко, Лариса Долина, Лариса Макарская, Дмитрий Ромашков, Сергей Яковенко
 Парижская мелодия (О. Фельцман) — Лев Лещенко
 Первый причал (П. Аедоницкий) — Владислав Лынковский
 Песни русские сходятся (Ю. Бирюков) — Леонид Шумский
 Песня о счастье (М. Фрадкин) — Людмила Гурченко, Галина Ненашева
 Письма (П. Аедоницкий) — Эдуард Хиль, Майя Кристалинская
 Пройду весь свет (М. Фрадкин) — Эдуард Хиль
 Родной голос (Л. Лядова) — Ольга Воронец, Людмила Симонова
 Россия (Л. Лядова) — Юрий Богатиков
 Рыцари Великой Революции (А. Флярковский) — Людмила Симонова и Борис Добрин
 Русская песня (В. Левашов) — КрАПП, сол. Василий Штефуца
 Русское поле (Р. Мануков) — Людмила Зыкина
 Сергею Есенину (Л. Лядова) — Юрий Богатиков, Игорь Сластенко
 Сестра ты моя, Ока (В. Левашов) — Геннадий Белов
 Сказка о любви (Л. Лядова) — Тамара Миансарова
 Слово матери (Л. Лядова) — Иосиф Кобзон
 Солдатское письмо (М. Фрадкин) — из к/ф «Первый день мира» (1959 г.)
 Споём и помолчим немного (Л. Афанасьев) — Олег Анофриев
 Сто ветров (Р. Мануков) — Владимир Макаров
 Счастливая мелодия (Л. Лядова) — Людмила Лядова
 Сын Отечества (С. Туликов) — Леонид Харитонов и КрАПП
 Там, на берегу (К. Орбелян) — Георгий Минасян, Н. Синельникова
 Тишина в городке (М. Фрадкин) — Муслим Магомаев
 Тоска по родине (М. Фрадкин) — Борис Кузнецов и Лев Полосин
 Ты промчи меня, зима (С. Туликов) — Зинаида Кириллова, Нина Крылова, Анна Литвиненко, Людмила Рюмина
 Ты спой с нами песню (М.Парцхаладзе)
 Чем я не хорош? (А. Бабаджанян) — Ара Бабаджанян (сын Арно Бабаджаняна)
 Что ты знаешь про снег? (М. Фрадкин) — Иосиф Кобзон
 Шум берёз (К. Орбелян) — Виктор Вуячич, Муслим Магомаев, Раиса Мкртычан, Галина Ненашева, Галина Улётова, Илья Кузьмин, Дмитрий Хворостовский
 Я верну тебе колечко (Р. Мануков) — Елена Камбурова
 Я пошёл за улыбкой (П. Аедоницкий) — Олег Анофриев
 Я — Россия (Л. Лядова) — Ольга Воронец
 Японский журавлик (С. Туликов) — Галина Ненашева
 Ясные светлые глаза (Р. Мануков) — Алла Пугачёва

Произведения 

 Перед встречей: Стихи - Тула, 1956.  

 Рукопожатие: Стихи. — Тула, 1959.
 Люблю: Стихи. — Тула, 1962.
 Беспокойство: Невыдуманные рассказы. — Тула, 1963.
 Утро начинается с улыбки: Маленькие повести. — Тула, 1965.
 Мальчишкам снятся бригантины...: Повесть. — М., 1966 (в соавторстве с Е. П. Волковым).
 Не спят березы: Стихи. — Тула, 1966.
 Семь цветов надежды: Стихи. — М., 1966.
 Два апрельских рассвета: Стихи. — Тула, 1967.
 Хождение не за три моря: Очерки и рассказы. — Тула, 1969.
 Письма с Растеряевой улицы: Современные комментарии к книге Г. Успенского «Нравы Растеряевой улицы». — Тула, 1970.
 Тульские истории. — Тула, 1977.
 Сокровенная жизнь: Повести. — М., 1978.
 Брат милосердия: Стихи. — М., 1982.
 Уроки Василия Жуковского: Очерки о великом русском поэте. — М., 1984.
 Всем миром: Повести и рассказы. — М., 1987.
 Литературно-философское сочинение «Круг понятий». — М., 1994 (в соавторстве с О. Тугановой).
 На перетоке времен: Стихи. — Нью-Йорк, 2006.

Публикации об Андрее Тимофеевиче Болотове 

 

 

 

 

 

 

 Лазарев В., Толмачёв А. Новые страницы жизни и приключений Андрея Тимофеевича Болотова: Предисловие к публикации «Болотов А.Т. Письма к сыну» // Наше наследие. 1988. № 11. – С. 45-47.

См. также 
 Прощание славянки

Примечания

Ссылки 
 В. Лазарев
 «Прощание славянки» или Чувство пути. Беседа с Владимиром Лазаревым. Специально для TERRA NOVA.

Русские писатели по алфавиту
Русские поэты
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР